Виктор Перальта (; 6 марта 1908, Буэнос-Айрес, Аргентина — 25 декабря 1995) — аргентинский боксёр. Прозвище «Эль-Хагуар». На соревнованиях по боксу Олимпиады 1928 года в Амстердаме (Нидерланды), в которых сборная Аргентины заняла второе место, завоевал серебро. До финального боя Перальта победил норвежца Артура Олсена, француза Жоржа Боиро (), бельгийца Люсьена Бике (). Проиграл в поединке за золото в третьем раунде голландцу Ламбертусу «Бепу» ван Клаверену (). Работу судей аргентинская сторона сочла предвзятой, что привело к стычке с полицией.

12 марта 1932 года стал чемпионом Аргентины, победив нокаутом Хусто Суареса. 16 сентября 1933 потерял титул, проиграв оба боя, прошедших в «Луна-Парке», Альфредо Сабино Билансоне.

См. также 
 Бокс на летних Олимпийских играх 1928

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports-reference.com 
 Профиль на сайте databaseolympics.com

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Боксёры Аргентины
Боксёры на летних Олимпийских играх 1928 года